Мандал — многозначный термин.

Фамилия 
 Биндешвар Прасад Мандал (1918—1982) — индийский государственный и политический деятель.

Топоним 
 Мандал — коммуна в губернии Вест-Агдер в Норвегии.